TA3 oder TA 3 steht für:
 TA3 (Nachrichtensender), slowakischer Nachrichtensender
 TA3 (1991–1992), slowakischer Nachrichtensender
 TA3(-Konnektor), eine der Varianten des Mini-XLR-Konnectors, Industriestandard für elektrische Steckverbindungen
 Tomb of Amarna 3 (TA 3), Nummer des Grabs von Ahmosi in Amarna

TA-3 steht für:
 Dayton-Wright TA-3, US-amerikanisches Schulflugzeug

Ta 3 steht für:
 多, Hentaigana-Zeichen Ta 3, siehe Unicodeblock Kana, Ergänzung

Ta-3 steht für:
 Tairow Ta-3, sowjetisches Jagdflugzeug

Abkürzung